Mosquera puede referirse a:

 Mosquera, nombre común de la planta Dittrichia viscosa.
 Mosquera (Alcalalí),  partida española del término municipal de Alcalalí, en la provincia española de Alicante.
 Mosquera (Cundinamarca), municipio colombiano del departamento de Cundinamarca.
 Mosquera (Nariño), municipio colombiano del departamento de Nariño.
 Islote Mosquera, islote ecuatoriano situado en la provincia de Galápagos.

Enlaces externos